

Абзаново — село, Архангельський район, Башкортостан
 Абзаново — село, Зіанчуринський район, Башкортостан